Бисмарк е град в САЩ и столица на Северна Дакота. Носи името на германския канцлер Ото фон Бисмарк. Населението му е 58 333 души (2006). Окръжен център на окръг Бърли. Разположен е на река Мисури. Местният вестник е „Бисмарк Трибюн“. Градското летище „Бисмарк“ обслужва нуждите на града. Важен търговски център за пшеница и добитък. Заема площ от 71 km².

История 
Основан през 1872. Името му е дадено от Северната тихоокеанска железница през 1873. Откриването на злато през 1874 в близкия град Блек Хилс води до преселническа вълна. Административен център на територия Дакота от 1883, а от 1889 — на Северна Дакота.

Население

Външни препратки 
 Официален сайт на града 

Градове в Северна Дакота
Столици на щати в САЩ